Famille Dasté
 Marc Daste, personnalité du scoutisme

Pseudonyme 
 Louis Dasté, ingénieur, journaliste et militant nationaliste français